AIM eller Aim kan syfta på

 AIM – en satellit, se Aeronomy of Ice in the Mesosphere
 AIM – en amerikansk aktivistorganisation för USA:s ursprungsbefolkning, se American Indian Movement
 AIM – ett tidigare  direktmeddelandeprogram som lanserades av AOL 1997, se AOL Instant Messenger
 AIM – en skola i Filippinerna, se Asian Institute of Management
 AIM – en målsökande robot air interception missile, se jaktrobot
 AIM-alliansen – en utvecklingsallians bildad av Apple, IBM och Motorola, se Power Architecture
 AIM – IATA:s kod för en flygplats i Ailuk, Marshallöarna, se Ailuk Island Airport
 Aim (musiker) – en musiker
 Aim Rocks – en ö i Antarktis

Se även
 High Aim 6 – ett spökskepp som hittades drivande i vattnen utanför Australien år 2003